Contea di Asti istituita da Carlomagno nell'VIII secolo
Contea di Asti istituita nel 1342, sotto i Visconti
Contea di Asti istituita nel 1531, sotto i Savoia